Ду́ндагский край () — административно-территориальная единица на северо-западе Латвии, в историко-культурной области Курземе. Край состоит из двух волостей; административный центр края — село Дундага. Площадь края — 675,6 км².

Край был образован 1 июля 2009 года из части упразднённого Талсинского района.

Граничит с Вентспилсским, Талсинским и Ройским краями. С севера и северо-востока омывается водами Балтийского моря.

Население 
Население на 1 января 2010 года составило 4767 человек.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года распределён таким образом:

Территориальное деление 
 Дундагская волость ()
 Колкская волость ()

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Дундагского края